Het ATP-tennistoernooi van Madrid (officieel het Mutua Madrid Open) van 2016 vond plaats van 1 tot en met 8 mei in de Spaanse hoofdstad Madrid. 
Er werd gespeeld op gravelbanen van Caja Mágica in Madrid, Spanje.
Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Andy Murray met 6-2, 3-6 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Jean-Julien Rojer en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Rohan Bopanna en Florin Mergea met 6-4 en 7-6(5).

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2016 trok 244.660 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Bronvermelding 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Madrid
ATP-toernooi van Madrid